Příjmení Suarez nebo Suárez nosí více lidí:

 Adolfo Suárez (1932–2014) – španělský politik
 Carla Suárezová Navarrová (* 1988) – španělská tenistka
 Denis Suárez (* 1994) – španělský fotbalista
 Fernando Suarez – portugalský mořeplavec (kolem 1500)
 Francisco Suárez (1548–1617) – španělský teolog a filosof
 Francisco Román Alarcón Suárez (zvaný Isco) – španělský fotbalista
 Inés de Suárez (1507–1580) – španělská konkvistadorka
 Jeffrén Suárez (* 1988) – venezuelský fotbalista
 Leonel Suárez (* 1987) – kubánský sportovec atlet
 Luis Suárez (rozcestník) – více osob, viz rozcestník
 Matías Suárez (* 1988) – argentinský fotbalista
 Paola Suárezová (* 1976) – argentinská tenistka

geografické názvy
 Diego Suarez, starší název pro madagaskarské město Antsiranana

ostatní
 Suarez, belgická poprocková skupina